Автобло́к:

Альпинизм 
 Автоблок (разг.) в альпинизме — схватывающий узел для самостраховки
 Автоблок (разг.) или реверсо в альпинизме — спусковое устройство

Транспорт 
 Автоблокировка — система автоматического регулирования интервалов между железнодорожными поездами, попутно следующими по железнодорожному перегону

Техника 
 Автоблокировка в автомобилестроении — автоматическое средство отключения системы или каких-либо её функций

Примечания